Triceratium — рід діатомових водоростей родини Triceratiaceae.

Опис 
Морські вільноживучі або прикріплені водорості. Вони плоскі, трикутної форми, з підвищеннями по кутах і невеликою опуклістю в центрі. Створки трикутні або іноді квадратні, неглибокі, часто орнаментовані простими або розгалуженими шипами. Грань клапана плоска або злегка опукла; мантії дуже дрібні. Ареоли локалізовані, відкриваються назовні через великі отвори; основи локул утворені безперервним листом кремнезему з рядами пор, що радіально відходять від центрального кільця. Пори часто ерозовані, але в природних умовахз купольними покриттями; всередині пори скупчені, але вони все ще чітко просвічуються від центру клапана. Край стулки піднятий, з одним рядом стеблинчастих або лопатчатих комірчастих трубок, які є вихідними місцями римопоходу. Присутні кутові підвищення, що закінчуються вічками.

Види 
 Triceratium abercrombieana Greville, 1861
 Triceratium abyssale Castracane, 1886
 Triceratium abyssorum
 Triceratium acceptum Greville, 1865
 Triceratium aculeatum Ehrenberg, 1856
 Triceratium aculeatum Greville, 1861
 Triceratium acutangulum Grunow, 1883
 Triceratium acutangulum Strelnikova, 1974
 Triceratium acutum Ehrenberg, 1844
 Triceratium admirabile Debes]] ex Hustedt, 1930
 Triceratium adspersum Schmidt, 1882
 Triceratium affine Grunow, 1883
 Triceratium africanum Ehrenberg, 1854
 Triceratium agnellus Krotov, 1959
 Triceratium alatum Arkhangelskii, 1953
 Triceratium albifrons Brun, 1891
 Triceratium album Long, Fuge & Smith, 1946
 Triceratium alternans Triceratium alveolatum Bergon, 1890
 Triceratium amblyoceros Triceratium americanum Schmidt, 1882
 Triceratium amoenum Greville, 1861
 Triceratium amplexum Schmidt, 1882
 Triceratium ananinense Pantocsek, 1889
 Triceratium anastomosans Grove, 1890
 Triceratium anderssonii Cleve, 1881
 Triceratium andetiluvianum Triceratium annulatum Wallich, 1858
 Triceratium anostomosans Grove, 1890
 Triceratium antarcticum Janisch, 1882
 Triceratium antediluviana Triceratium antillarum Cleve
 Triceratium antiquum Pantocsek, 1886
 Triceratium appertii Kanaya, 1963
 Triceratium approximatum Greville, 1861
 Triceratium apsteinii Pantocsek, 1908
 Triceratium araneosum Greville, 1865
 Triceratium archangelskianum O.N.Witt
 Triceratium arcticum Pedicino ex Rabenhorst, 1861—1879
 Triceratium arcuatum Shadbolt, 1854
 Triceratium areolatum Harting, 1852
 Triceratium argus Janisch, 1885
 Triceratium arietinum Schmidt, 1886
 Triceratium arisatum (Shadbolt)
 Triceratium arrogans Truan y Luard & Witt, 1888
 Triceratium ascensionis Leuduger-Fortmorel, 1898
 Triceratium atlanticum Castracane, 1886
 Triceratium atomus Greville, 1865
 Triceratium attenuatum R.K.Greville, 1864
 Triceratium auliscoides Grove]] & Sturt, 1887
 Triceratium balearicum Cleve, 1881
 Triceratium barbadense Greville, 1861
 Triceratium barkerii Desikachary & Sreelatha, 1989
 Triceratium basilica Brun, 1892
 Triceratium bellum Long, Fuge & Smith, 1946
 Triceratium bergonii Tempère & Brun, 1889
 Triceratium besseyi Pantocsek, 1908
 Triceratium bicornigerum Hanna, 1927
 Triceratium biddulphia Heiberg, 1863
 Triceratium biforme Hustedt, 1959
 Triceratium biharense Pantocsek, 1892
 Triceratium bimarginatum Grove]] & Sturt, 1887
 Triceratium biquadratum Janisch, 1886
 Triceratium bireticulatum Barker & Meakin, 1945
 Triceratium blanditum Greville, 1861
 Triceratium blandum O.Witt, 1886
 Triceratium boryanum Pantocsek, 1889
 Triceratium bowerbankiana Ralfs, 1861
 Triceratium brachiolatum Brightwell, 1853
 Triceratium brandtii Pantocsek, 1892
 Triceratium brevinervum Greville, 1865
 Triceratium broeckii Leuduger-Fortmorel, 1879
 Triceratium brookei Schmidt, 1885
 Triceratium browneanum Greville, 1861
 Triceratium brunii Pantocsek, 1886
 Triceratium bullatum Grove, 1890
 Triceratium bullosum Witt, 1873
 Triceratium caducum Pantocsek, 1892
 Triceratium caelatum Janisch, 1885
 Triceratium californicum Grunow, 1883
 Triceratium calvescens Castracane, 1886
 Triceratium cambroneroi Azpeitia, 1911
 Triceratium campechianum Grunow, 1878
 Triceratium canalifer Brun, 1891
 Triceratium cancellatum Greville
 Triceratium capitatum J.Ralfs]] ex Greville, 1861
 Triceratium capitiferum Hustedt, 1959
 Triceratium carbonarium Ehrenberg, 1854
 Triceratium caribaeum Walker & Chase, 1887
 Triceratium carinatum Ehrenberg, 1855
 Triceratium cariosum Castracane, 1886
 Triceratium castellatum T.West
 Triceratium castelliferum Grunow, 1888
 Triceratium castracanei Pantocsek, 1886
 Triceratium caudatum Witt, 1885
 Triceratium celebense Schmidt, 1882
 Triceratium cellulosum
 Triceratium chenevieri Meister, 1937
 Triceratium cinnamomeum Greville
 Triceratium circulare A.M.Edwards
 Triceratium circumvallatum Hustedt, 1959
 Triceratium clavatum Grove, 1896
 Triceratium coelatum Janisch ex Proschkina-Lavrenko, 1949
 Triceratium coerulescens Pantocsek, 1892
 Triceratium columbi O.N.Witt
 Triceratium compactum Brightwell ex Ralfs, 1861
 Triceratium compar Schmidt, 1885
 Triceratium comtum Ehrenberg, 1843
 Triceratium concavum Harvey & J.W.Bailey, 1853
 Triceratium conciliatum Pantocsek
 Triceratium concinnum Greville, 1864
 Triceratium condecorum Schmidt, 1882
 Triceratium coniferum Brightwell, 1856
 Triceratium consimile Grunow, 1883
 Triceratium constans Greville, 1863
 Triceratium constellatum Tempère & Brun, 1889
 Triceratium contortum Shadbolt, 1854
 Triceratium contumax (Mann)
 Triceratium conturianum Tempere & Brun, 1915
 Triceratium convexiusculum Grunow, 1890
 Triceratium convexum Greville, 1862
 Triceratium cordiferum Grove]] & Sturt, 1887
 Triceratium coronatum Castracane, 1886
 Triceratium coscinoides E.Grove & G.Sturt
 Triceratium couturianum Tempère & Brun, 1890
 Triceratium crassum Shadbolt, 1854
 Triceratium crebrestriatum Grove, 1890
 Triceratium crenatum Kitton ex Ralfs, 1861
 Triceratium crenulatum E.Grove & G.Sturt
 Triceratium crispulum Hustedt, 1959
 Triceratium cristatum Pantocsek, 1892
 Triceratium crouanii M.Peragallo, 1910
 Triceratium cruciforme Schmidt, 1882
 Triceratium crux T.Brightwell
 Triceratium cucullatum Pantocsek
 Triceratium cultum Schmidt, 1891
 Triceratium cuneatum Schmidt, 1888
 Triceratium curvatovittatum Schmidt, 1886
 Triceratium curvibaccatum Brun, 1894
 Triceratium curvilimbum J.-J.Brun
 Triceratium cuspidatum Janisch, 1885
 Triceratium cyclamen Brun, 1891
 Triceratium davidsonianum Truan y Luard & Witt, 1888
 Triceratium davyanum Greville, 1862
 Triceratium debesii Pantocsek, 1889
 Triceratium debyi Leuduger-Fortmorel, 1898
 Triceratium decorum Greville, 1862
 Triceratium deductum Pantocsek, 1892
 Triceratium definitum Greville, 1864
 Triceratium deformatum Pantocsek, 1889
 Triceratium delectabile Pantocsek, 1892
 Triceratium delicatulum Greville, 1861
 Triceratium demissum Hustedt, 1959
 Triceratium detonii Pantocsek, 1892
 Triceratium dictyotum P.A.Sims]] & R.Ross, 1990
 Triceratium digitale Brun, 1896
 Triceratium dignum Long, Fuge & Smith, 1946
 Triceratium disciforme Greville, 1863
 Triceratium dissimile Grunow, 1885
 Triceratium distictum J.W.Barker & S.H.Meakin, 1949
 Triceratium distinctum C.Janisch
 Triceratium distinguendum Pantocsek, 1892
 Triceratium diversum Hanna & Brigger, 1964
 Triceratium divisum Grunow, 1883
 Triceratium dobreeanum G.Norman ex Greville, 1865
 Triceratium dulce Greville
 Triceratium duplicatum Schmidt, 1882
 Triceratium eccentricum Grove]] & Sturt, 1887
 Triceratium edgari Hajós, 1974
 Triceratium ehrenbergii Grunow, 1883
 Triceratium elaboratum Truan y Luard & Witt, 1888
 Triceratium elatum Pantocsek, 1892
 Triceratium elegans A.M.Edwards, 1861
 Triceratium elevatum Pantocsek, 1889
 Triceratium elongatum Grunow, 1867
 Triceratium endlicherii Pantocsek, 1892
 Triceratium epitheliale Witt, 1886
 Triceratium eulensteinii Grunow
 Triceratium excentricum Grove]] & Sturt, 1887
 Triceratium exiguum W.Smith, 1856
 Triceratium exornatum Greville
 Triceratium expressium Janisch, 1886
 Triceratium extuberans O'Meara, 1869
 Triceratium fabelliferum Barker & Meakin, 1945
 Triceratium fallaciosum Grunow, 1889
 Triceratium fasciatum Pantocsek, 1889
 Triceratium favus Ehrenberg, 1839
 Triceratium febigeri W.C.Walker, 1886
 Triceratium fenestratum Witt, 1885
 Triceratium ferox Schmidt, 1886
 Triceratium fimbriatum Wallich, 1858
 Triceratium finnmarchicum Grunow, 1880
 Triceratium firmum Greville, 1864
 Triceratium firthii Hanna & Brigger, 1964
 Triceratium fischeri Schmidt, 1882
 Triceratium flabelliferum Barker & Meakin, 1945
 Triceratium flexuosa Greville, 1862
 Triceratium flos Ehrenberg
 Triceratium formosum Schmidt, 1882
 Triceratium forresterii Tempère, 1890
 Triceratium foseinoides Christian, 1888
 Triceratium fractum Walker & Chase, 1887
 Triceratium fragile Pantocsek, 1892
 Triceratium frauenfeldii Grunow, 1883
 Triceratium gallapagense Cleve, 1881
 Triceratium geminum Schmidt, 1882
 Triceratium gemmatum A.P.Jousé, 1951
 Triceratium gibbosum Harvey & Bailey, 1854
 Triceratium giennense Azpeitia, 1911
 Triceratium giganteum Greville
 Triceratium glandarium Schmidt, 1888
 Triceratium glandiferum Grunow, 1888
 Triceratium godeffroyi Grunow
 Triceratium gombosii Fenner, 1991
 Triceratium gracile Hustedt, 1930
 Triceratium gracillimum Hustedt, 1959
 Triceratium grande T.Brightwell
 Triceratium granulatum Walker & Chase, 1887
 Triceratium gratiosum Greville, 1861
 Triceratium gratum Schmidt, 1882
 Triceratium grayii Grove]] & Sturt ex Grunow, 1889
 Triceratium groningensis Reinhold, 1937
 Triceratium grovei Triceratium grundleri Schmidt, 1882
 Triceratium grunowianum Castracane, 1886
 Triceratium grunowii Janisch, 1885
 Triceratium guinense Leuduger-Fortmorel, 1898
 Triceratium gurowii Pantocsek, 1892
 Triceratium guttatum Cleve
 Triceratium haitianum Hustedt, 1959
 Triceratium hardmannianum 1865
 Triceratium harrisonianum G.Norman & Greville
 Triceratium heibergianum Grunow, 1866
 Triceratium heibergii Grunow
 Triceratium heilprinianum Kain & Schultze, 1889
 Triceratium heliaudi Tempere ex Peragallo & Peragallo, 1902
 Triceratium hertleini Hanna, 1927
 Triceratium heterogonium Barker & Meakin, 1946
 Triceratium heteroporum Grunow, 1883
 Triceratium heterostictum Schmidt, 1890
 Triceratium hilaratum Pantocsek, 1892
 Triceratium hirsutum Triceratium horridum Brightwell, 1856
 Triceratium hungaricum Pantocsek, 1892
 Triceratium hyalinum Brightwell, 1858
 Triceratium hybridum Triceratium hystrix Pantocsek, 1889
 Triceratium idoneum Pantocsek, 1889
 Triceratium illustrum Pantocsek, 1892
 Triceratium impar Schmidt, 1890
 Triceratium imperator Truan y Luard & Witt, 1888
 Triceratium imperiale (Walker) M.Peragallo, 1897
 Triceratium implicatum Greville, 1865
 Triceratium impressum Grunow, 1883
 Triceratium inaequale Greville, 1864
 Triceratium incisum A.W.F.Schmidt
 Triceratium incrassatum F.S.Castracane degli Antelminelli
 Triceratium indentatum Kain & Schultze, 1889
 Triceratium inelegans Greville
 Triceratium inglorium Greville, 1865
 Triceratium inopinata Greville, 1861
 Triceratium inornatum Greville
 Triceratium insigne Triceratium insuave A.Truan y Luard & O.N.Witt
 Triceratium insutum Castracane, 1886
 Triceratium interjectum A.W.F.Schmidt
 Triceratium intermedium Grove & Sturt, 1887
 Triceratium interpunctatum Grunow, 1882
 Triceratium interruptum Bailey Collection
 Triceratium intricatum T.West, 1860
 Triceratium ischaboense Hustedt, 1930
 Triceratium janischii Truan y Luard & Witt, 1888
 Triceratium japonicum Schmidt, 1885
 Triceratium javanicum Cleve, 1881
 Triceratium jensenianum Grunow, 1866
 Triceratium jeremianum Schmidt, 1882
 Triceratium jimboi Pantocsek, 1892
 Triceratium johnsoni Ralfs, 1861
 Triceratium jordani Truan y Luard & Witt, 1888
 Triceratium jucatense Grunow, 1882
 Triceratium jucundum Pantocsek, 1892
 Triceratium kainii E.A.Schultze
 Triceratium kennetti Hajós & Stradner, 1974
 Triceratium kidstonii Pantocsek, 1889
 Triceratium kinkeri Schmidt, 1886
 Triceratium kinkerianum Grove & Sturt, 1886
 Triceratium kinkerianum Witt, 1885
 Triceratium kittonianum Greville, 1865
 Triceratium kolbei F.Hustedt
 Triceratium kuepperi Hajós & Stradner, 1974
 Triceratium kusnetzkianum Pantocsek, 1889
 Triceratium labyrinthaeum Greville, 1861
 Triceratium laetum Pantocsek, 1886
 Triceratium laevepunctatum Witt, 1873
 Triceratium lanceolatum Pantocsek, 1889
 Triceratium latipes Fenner, 1976
 Triceratium latum Greville
 Triceratium lautourianum Grove, 1890
 Triceratium lautum Greville, 1866
 Triceratium leudugeri Triceratium levis Triceratium ligulatum Greville, 1864
 Triceratium lineatum Greville
 Triceratium lingulatum Greville, 1864
 Triceratium loczyi Triceratium lucidum Pantocsek, 1886
 Triceratium luculentum Hustedt, 1959
 Triceratium luminosum Tempère & Brun, 1889
 Triceratium lunatum Long, Fuge & Smith, 1946
 Triceratium lustratum Long, Fuge]] & Smith, 1946
 Triceratium macroporum Hajós, 1968
 Triceratium maculatum Kitton, 1871
 Triceratium madagascarense Grunow, 1883
 Triceratium mamillanum Debes ex Hustedt, 1959
 Triceratium mammiferum Grunow
 Triceratium mammosum Greville, 1866
 Triceratium margaritaceum Ralfs, 1861
 Triceratium margaritiferum Cleve, 1881
 Triceratium marginatum Brightwell, 1856
 Triceratium marylandicum Brightwell, 1856
 Triceratium mediterraneum Pantocsek, 1908
 Triceratium megastomum Ehrenberg
 Triceratium membranaceum'''' (Cleve)
 Triceratium mereskovskii Pantocsek, 1889
 Triceratium mesoleium Grunow, 1883
 Triceratium microcephalum Greville, 1861
 Triceratium microporum Ehrenberg, 1875
 Triceratium microstictum Greville, 1864
 Triceratium microstigma Ehrenberg
 Triceratium microtis Triceratium minusculum Grunow, 1879
 Triceratium minutum Walker & Chase, 1887
 Triceratium mirabile Jouse, 1949
 Triceratium mirificum Brun, 1896
 Triceratium modestum Greville, 1862
 Triceratium moelleri Pantocsek, 1886
 Triceratium montereyi T.Brightwell, 1853
 Triceratium moreirae Fernandes]] & Souza-Mosimann
 Triceratium morenoense Barker & Meakin, 1949
 Triceratium morsianum Tempere]] ex F.W.Mills, 1935
 Triceratium mucronatum Schmidt, 1886
 Triceratium multifrons J.-J.Brun
 Triceratium multiplex C.Janisch
 Triceratium muricatum Brightwell, 1853
 Triceratium nancoorense Grunow
 Triceratium nebulosum Greville, 1861
 Triceratium needhami Hanna & Brigger, 1964
 Triceratium neglectum Greville, 1865
 Triceratium nervosum Pavillard, 1930
 Triceratium nicobaricum Grunow, 1882
 Triceratium nitidum Greville, 1861
 Triceratium nobile Witt, 1885
 Triceratium normanianum Greville
 Triceratium notabilis Greville, 1861
 Triceratium notatum Pantocsek, 1892
 Triceratium nudum Pantocsek, 1886
 Triceratium obliquum Grunow, 1883
 Triceratium obscurum Triceratium obtusangulum Hustedt, 1959
 Triceratium obtusum Ehrenberg, 1844
 Triceratium occultum Hustedt, 1930
 Triceratium ocellatum Ehrenberg, 1845
 Triceratium oculatum Greville
 Triceratium officiosum Hustedt, 1959
 Triceratium orbiculatum Schibkova, 1959
 Triceratium orientale Harvey & Bailey, 1853
 Triceratium ornatum Greville
 Triceratium pantocsekii Triceratium papillatum Kitton, 1891
 Triceratium parallelum'' (Ehrenb.) Grev., 1865
 Triceratium parallum Christian, 1888
 Triceratium pardus Schmidt, 1882
 Triceratium parma J.W.Bailey ex H.L.Smith, 1872
 Triceratium parmula Brightwell, 1856
 Triceratium partitum Greville, 1864
 Triceratium parvulum (Janisch & Rabenhorst)
 Triceratium patagonicum A.Schmidt, 1885
 Triceratium pauperculum Greville, 1865
 Triceratium pavimentosum Castracane, 1886
 Triceratium pectinatum Greville, 1862
 Triceratium pentacrinus (Ehrenberg) Wallich, 1858
 Triceratium peragalli Triceratium peragalloii Pantocsek, 1889
 Triceratium permagnum Janisch, 1888
 Triceratium perminutum Greville, 1864
 Triceratium perpendiculare Lin & Chin, 1980
 Triceratium perplexum Long, Fuge & Smith, 1946
 Triceratium perpusillium Greville, 1864
 Triceratium perryanum Truan y Luard & Witt, 1888
 Triceratium pethoei Pantocsek, 1889
 Triceratium petitianum Leuduger-Fortmorel, 1898
 Triceratium petitii Pantocsek, 1889
 Triceratium pileatum Grunow, 1883
 Triceratium pileolus Ehrenberg
 Triceratium pileus Ehrenberg
 Triceratium planum Strelnikova, 1974
 Triceratium plenum Grove]] & Sturt, 1889
 Triceratium plicatum Grunow
 Triceratium plumosum Greville, 1864
 Triceratium polycystinorum
 Triceratium polygibbum Pantocsek, 1886
 Triceratium polygonium Greville, 1865
 Triceratium polymorphus Harwood & Maruyama, 1992
 Triceratium ponderosum Edwards, 1873
 Triceratium portuosum Janisch, 1885
 Triceratium praeferox Pantocsek, 1892
 Triceratium praetenue R.K.Greville, 1864
 Triceratium praeturgidum Schibkova, 1959
 Triceratium productissimum Bergon ex Bergon et al., 1890
 Triceratium prominens Greville, 1863
 Triceratium proprium Pantocsek, 1892
 Triceratium protractum Pantocsek, 1889
 Triceratium pruninosum Long, Fuge]] & Smith, 1946
 Triceratium pseudoarcticum Pantocsek, 1892
 Triceratium pseudotrisulcatum Hustedt, 1935
 Triceratium pulchellum Grunow
 Triceratium pulcherrimum Greville, 1861
 Triceratium pulchrum Hustedt, 1959
 Triceratium pulvillus Castracane, 1886
 Triceratium pulvinar Schmidt, 1888
 Triceratium punctatolineatum Schmidt, 1890
 Triceratium punctatum Brightwell, 1856
 Triceratium punctatum Wallich, 1860
 Triceratium punctigerum Castracane, 1886
 Triceratium punctulata Tempère & Peragallo, 1908
 Triceratium quadrangulare Greville, 1865
 Triceratium quadricorne Greville, 1865
 Triceratium quinquefolium Leuduger-Fortmorel, 1898
 Triceratium quinqueguttatum Grunow, 1883
 Triceratium quinquelobatum Greville, 1866
 Triceratium radians J.A.Tempère & J.-J.Brun
 Triceratium radiatum T.Brightwell
 Triceratium radiolatum Janisch, 1890
 Triceratium radiosoreticulatum Grunow, 1883
 Triceratium rattrayii Pantocsek, 1889
 Triceratium receptum Schmidt, 1885
 Triceratium rectangulare Grove]] & Sturt, 1887
 Triceratium regina Wolle, 1890
 Triceratium renunciatum Pantocsek, 1889
 Triceratium repletum Greville
 Triceratium reticulatum Greville, 1865
 Triceratium reticulum Ehrenberg, 1844
 Triceratium rivale Schmidt, 1885
 Triceratium robertsianum Greville, 1866
 Triceratium robustum Greville, 1861
 Triceratium rogosum Grove]] & Sturt, 1887
 Triceratium roperianum Greville, 1862
 Triceratium rostratum Petit, 1881
 Triceratium rotifer Leuduger-Fortmorel, 1879
 Triceratium rotundatum R.K.Greville, 1861
 Triceratium rugosum E.Grove]] & G.Sturt, 1887
 Triceratium russlandicum Tempère, 1890
 Triceratium rylandsianum Greville, 1864
 Triceratium rzehakii Pantocsek, 1889
 Triceratium saliens
 Triceratium sanctaehelenae Heiden & Kolbe, 1928
 Triceratium sarcophagus Castracane, 1886
 Triceratium sarmaticum Pantocsek, 1889
 Triceratium schlumbergeri Tempère & Brun, 1889
 Triceratium schmidtii Anissimova ex Proschkina-Lavrenko, 1949
 Triceratium schulzii Jousé, 1949
 Triceratium scitulum T.Brightwell
 Triceratium scopus Brun, 1896
 Triceratium sculptum
 Triceratium scutum M.Peragallo, 1903
 Triceratium secedens Schmidt, 1888
 Triceratium secernendum Schmidt, 1882
 Triceratium semicirculare
 Triceratium semseyi Pantocsek, 1889
 Triceratium sendaiense A.W.F.Schmidt
 Triceratium sentum Witt
 Triceratium separatum Schmidt, 1882
 Triceratium septum Pantocsek, 1889
 Triceratium serratum Wallich, 1858
 Triceratium setigerum J.W.Bailey, 1854
 Triceratium sexangulatum Greville, 1865
 Triceratium sexpartitum Grove]] & Sturt, 1887
 Triceratium seychellense Grunow, 1883
 Triceratium shadbodtianum Triceratium shadboldtianum Triceratium shadboltii L.W.Bailey, 1861
 Triceratium sibiricum Jousé, 1955
 Triceratium sidereum Schmidt, 1890
 Triceratium simile Hustedt, 1959
 Triceratium simplex Brun, 1889
 Triceratium simplicissimum Witt, 1885
 Triceratium sinense Schwarz, 1874
 Triceratium smithianum Greville, 1864
 Triceratium smithii Pantocsek, 1889
 Triceratium sokolowii Pantocsek, 1892
 Triceratium sol A.Schmidt, 1890
 Triceratium solenoceros Ehrenberg
 Triceratium sollemne Jousé, 1955
 Triceratium sparsimpunctata Jousé, 1949
 Triceratium sparsipunctatum Hustedt, 1959
 Triceratium speciosum Pantocsek, 1892
 Triceratium spectabile Weisse, 1867
 Triceratium spinulosum Grunow, 1885
 Triceratium splendidum Hustedt, 1959
 Triceratium squamiferum Pantocsek ex Tempère, 1891
 Triceratium staubii Pantocsek, 1892
 Triceratium stellatum Meister, 1934
 Triceratium stigmaticum Pantocsek, 1892
 Triceratium stolterfothii Truan y Luard & Witt, 1888
 Triceratium strabo Schmidt, 1885
 Triceratium striolatum Ehrenberg, 1840
 Triceratium sturtii Pantocsek, 1886
 Triceratium subcapitatum Pantocsek, 1889
 Triceratium subcornutum Grunow, 1886
 Triceratium sublime Schmidt, 1886
 Triceratium subofficiosum Hustedt, 1959
 Triceratium suborbiculare Pantocsek
 Triceratium subquadrangulare Hustedt, 1959
 Triceratium subradiatum Grunow, 1879
 Triceratium subrotundatum Triceratium succinctum Truan & Witt, 1888
 Triceratium sundbyense Hustedt ex R.Simonsen, 1987
 Triceratium swastika Long, Fuge & Smith, 1946
 Triceratium synicum N.I.Strelnikova, 1965
 Triceratium szakalense Pantocsek, 1886
 Triceratium taeniatum Hustedt, 1959
 Triceratium tahitiense Castracane, 1886
 Triceratium tectum Pantocsek, 1892
 Triceratium temperei Brun, 1890
 Triceratium tertiarium Pantocsek, 1889
 Triceratium tessellatum Greville, 1861
 Triceratium tetragonum Pantocsek, 1889
 Triceratium thumii J.D.Moller, 1892
 Triceratium thwaitesianum Greville, 1862
 Triceratium transylvanica Pantocsek ex F.W.Mills, 1935
 Triceratium triascium Pantocsek, 1889
 Triceratium trifoliatum Cleve, 1881
 Triceratium trifolium Schmidt, 1882
 Triceratium trilineatum Greville, 1865
 Triceratium trinitas J.-J.Brun
 Triceratium triorbicum Schmidt, 1888
 Triceratium tripecten J.-J.Brun
 Triceratium triplex Brun, 1896
 Triceratium tripolaris Tempère & Brun, 1889
 Triceratium tripos Cleve
 Triceratium trisinum (Mann) VanLandingham, 1968
 Triceratium trisulcum Bailey
 Triceratium truanii Pantocsek, 1889
 Triceratium truncatum Brun, 1889
 Triceratium tulkii Tempère, 1890
 Triceratium tumescens Castracane, 1886
 Triceratium tumidum Greville
 Triceratium turgidulum Hustedt, 1959
 Triceratium turgidum Schmidt, 1882
 Triceratium turriferum Truan y Luard & Witt, 1888
 Triceratium udiensis Hustedt, 1959
 Triceratium umbilicatum Ralfs, 1861
 Triceratium uncinatum Schmidt, 1886
 Triceratium undatum A.M.Edwards, 1861
 Triceratium undatum Grunow, 1887
 Triceratium undosum Pantocsek, 1889
 Triceratium undulans Barker & Meakin, 1946
 Triceratium undulatum Weisse, 1854
 Triceratium undum Euler
 Triceratium unguiculatum Greville, 1864
 Triceratium uralense N.I.Strelnikova, 1965
 Triceratium validum Grunow
 Triceratium variabile Brightw., 1856
 Triceratium variegatum Greville, 1861
 Triceratium vastum Pantocsek, 1892
 Triceratium vates Pantocsek, 1892
 Triceratium ventriculosum Schmidt, 1886
 Triceratium venulosum Greville
 Triceratium venustum Witt, 1885
 Triceratium verecundum Hustedt, 1959
 Triceratium versicolor Triceratium veterarium Hustedt, 1959
 Triceratium vetustum Hustedt, 1959
 Triceratium vittatum Pantocsek, 1889
 Triceratium wallichii Ralfs, 1861
 Triceratium websteri Tempère, 1890
 Triceratium weisseianum Pantocsek, 1889
 Triceratium weissflogii Walker & Chase, 1887
 Triceratium weissii Grunow ex O.Witt, 1885
 Triceratium wettsteinii Pantocsek, 1908
 Triceratium wetzelii Hustedt ex Wetzel, 1935
 Triceratium whampoense A.F.Schwarz, 1874
 Triceratium wilkesii Harvey & J.W.Bailey, 1853
 Triceratium wittii A.W.F.Schmidt
 Triceratium zonatulatum Greville
 Triceratium zonatum'' Greville, 1864

Примітки

Посилання 
 WORMS
 Algaebase

Діатомові водорості